Эксфильтра́ция (от  — «из» и ср.-век. лат. filtratio, «процеживание»)– это просачивание; понятие обратное по значению инфильтрации.

Термин эксфильтрация может означать:

 Эксфильтрация (гидрогеология) — метод исследования ливневых стоков.
 Эксфильтрация (тактика) в военном деле — тактика отступления с территории, находящейся под контролем противника.